Obóz Żabikowski – pojęcie odnoszące się do hitlerowskich obozów pracy, zlokalizowanych na terenie Żabikowa
 Obóz Żabikowski 1941-1943 – Obóz Pracy Przymusowej dla Żydów
 Obóz Żabikowski 1943-1945 – Więzienie Policji Bezpieczeństwa i Wychowawczy Obóz Pracy